Schleifen bezeichnet:

 Schleifen (Fertigungsverfahren), ein trennendes Fertigungsverfahren zum Formen, Schärfen oder Glätten
 Schleifung, das Abtragen, Einebnen, Niederreißen von (militärischen) Gebäuden
 den Drill von Rekruten (Soldatensprache) oder zivilen Personen, siehe Formaldienst und Exerzieren
 im 19. Jahrhundert das Prüfen und Überführen von Lehrlingen in den Gesellenstand

Schleifen ist der Name folgender Orte:
 Schleifen (Wolfsberg), Stadtteil von Wolfsberg (Kärnten)

Siehe auch:
 Schleife
 Schliff